Příjmení Glaser či Gläser nese více osobností:

 Albrecht Glaser (* 1942) – německý politik a vysokoškolský učitel
 Barney Glaser (* 1930) – americký sociolog
 Bedřich Glaser (* 1957) – český malíř, výtvarník, animátor a režisér
 Curt Glaser (1879–1943) – německý historik umění
 Donald Arthur Glaser (1926–2013) – americký fyzik a neurobiolog
 Eduard Glaser (1855–1908) – česko-německý arabista, cestovatel a archeolog
 Julius Anton Glaser (1831–1885) – rakousko-uherský, respektive předlitavský státní úředník a politik
 Martin Glaser (* 1974) – český režisér
 Milan Glaser (* 1962) – český katolický kněz, jezuita, novinář a překladatel
 Peter Glaser (1923–2014) – český-americký vědec a aero-kosmický inženýr
 Petr Glaser (* 1988) – český fotbalový záložník

ženský tvar s přechýlením
 Anna Gläserová (?–1823) – nešťastně zamilovaná dcera revírníka z Moravské Třebové, má sochu na Křížovém vrchu
 Světlana Glaserová (* 1956) – česká spisovatelka, scenáristka, animátorka a ilustrátorka

Externí odkazy 
 

Židovská příjmení